Massauari é um distrito do município brasileiro de Boa Vista do Ramos, no interior do estado do Amazonas, Região Norte do país.. De acordo com o censo brasileiro de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do distrito era de  habitantes (55% homens e 45% mulheres), representando 9,3% da população do município de Boa Vista do Ramos.

Massauari